Le Maître des illusions est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Maître des illusions, roman de Tanith Lee ;
 Le Maître des illusions (The Secret History), roman américain de Donna Tartt publié en 1992 ;
 Le Maître des illusions (Lord of Illusions), film américain de Clive Barker sorti en 1995.